Hot Stuff – amerykański film z 1920 w reżyserii Forda Sterlinga
 Hot Stuff – amerykański film z 1929 w reżyserii Mervyna LeRoya
 Hot Stuff – amerykański film z 1956 w reżyserii Julesa White’a
 Hot Stuff – kanadyjski film animowany z 1971 w reżyserii Zlatka Grgicia
 Gorący towar, Hot Stuff – amerykański film z 1979 roku w reżyserii Doma DeLuise’a
 Hot Stuff – singel Donny Summer
 Hot Stuff – singel The Rolling Stones
 Hot Stuff (Let’s Dance) – singel Craiga Davida